Чемпионат Фарерских островов по футболу сезона 2014 года проходил с 15 марта по 26 октября 2014 года. Согласно спонсорскому соглашению носит название Effodeildin. Свой титул защищает ХБ Торсхавн, завоевавший чемпионство в 2013 году в 22-й раз в своей истории.

Участники сезона 2014

Турнирная таблица 

Чемпионат Фарерских островов по футболу
Фарерские острова